Saalschütz ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Levin Saalschütz (1801–1863), deutscher Archäologe, Historiker, Kulturwissenschaftler und Autor
 Louis Saalschütz (1835–1913), deutscher Mathematiker